Tabuaço - município do distrito de Viseu 
 Tabuaço (freguesia) - freguesia do município de Tabuaço

Pode também estar procurando por:

 Tabuaças - freguesia de Vieira do Minho

Desambiguações de topônimos